Matthew Holmes (né en 1976), acteur australien :
 Matthew Holmes (né en 1993), cycliste britannique.